Zijpestraat (Almere)
 Zijpestraat (Dendermonde)
 Zijpestraat (Deventer)
 Zijpestraat (Hoofddorp))
 Zijpestraat (Middelburg)
 Zijpestraat (Sint Philipsland)
 Zijpestraat (Utrecht)
 Zijpestraat (Zierikzee)

De straatnaam kan afgeleid zijn van 
 de naam van het vroegere zeegat in Noord-Holland, tussen Camperduin en Petten, het Zijpe, de droogmakerij die in dat gebied aangelegd is of de gelijknamige gemeente.
 de naam van het Zijpe in Zeeland, het water tussen Sint Philipsland en Schouwen-Duiveland